Assedio di Lilibeo (368 a.C.)
 Assedio di Lilibeo (276 a.C.)
 Assedio di Lilibeo (250 a.C.)
 Battaglia di Lilibeo (218 a.C.)